Istrian Spring Trophy 2018 var den 58. udgave af det kroatiske landevejscykelløb på halvøen Istrien. Løbet foregik i perioden 8. til 11. marts 2018. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2018 og var i kategorien 2.2. Den samlede vinder blev norske Krister Hagen fra Team Coop, foran danske Kasper Asgreen fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
 Kasper Asgreen kørte for 
 Mikkel Frølich Honoré kørte for 
 Alexander Kamp kørte for 
 Asbjørn Kragh Andersen kørte for 
 Jesper Schultz kørte for

Etaperne

Prolog

1. etape

2. etape

3. etape

Resultater

Samlede stilling

Sprintkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 

2018
UCI Europe Tour 2018